Land kan syfta på:

 Land – ett landområde som utgör, eller har utgjort, en självständig eller självstyrande politisk enhet
 Fastland – en landmassa som inom ett större avstånd inte omges av vatten på alla sidor
 Land (tidskrift) – veckotidning som främst berör ämnen med anknytning till livet på landsbygden
 Land Lantbruk – en affärstidningen
 Land (Oppland) – ett område i Oppland, Norge
 -land – ett ortnamnsefterled
 Landet – ett område med lantlig bebyggelse, se landsbygd
 Landet utom huvudstaden – allt som inte är huvudstadsområdet, se landsorten

Se även 
 Sveriges landsdelar
 Pedosfären
 Rike
 Stat